Stölzel bzw. Stoelzel ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Stölzel (1831–1919), deutscher Jurist und Historiker
 Albert Stoelzel (1872–1928), deutscher Admiral und 1918 Kommandant des Schlachtkreuzers „Goeben“ unter osmanischer Flagge
 Artur Stölzel (1868–1933), Salzburger Landeshauptmann-Stellvertreter, Reichsratsabgeordneter
 Carl Stölzel (1826–1896), deutscher Chemiker und Metallurg
 Christian Ernst Stölzel (1792–1837), deutscher Maler, Radierer und Kupferstecher
 Christian Friedrich Stölzel (1751–1816), deutscher Kupferstecher und Bildniszeichner
 Florian Stölzel (* 1994), deutscher Musiker
 Gottfried Heinrich Stölzel (1690–1749), deutscher Komponist und Musiktheoretiker
 Hans-Heinrich Stölzel (1920–1981), deutscher Philatelist und Heimatforscher
 Heinrich Stölzel (1777–1844), deutscher Musiker und Instrumentenbauer
 Karl Stölzel (1921–1997), deutscher Gießereiwissenschaftler
 Otto Stoelzel (Otto Stölzel; 1869–1945), hessischer Politiker
 Simone Stölzel (* 1965), deutsche Kulturwissenschaftlerin und Autorin
 Thomas Stölzel (* 1964), deutscher Publizist und Therapeut
 Ulrich Stölzel (* 1955), deutscher Mediziner
 Wilhelm Friedrich Stölzel (1726–1783), deutscher Theologe

Siehe auch:
 Stölzl, Stötzel, Stöltzel